Astrantia macrolema är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Astrantia macrolema ingår i släktet stjärnflockor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stjärnflockor
macrolema